Первый дивизион 1981 () — 37-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул чемпиона не смог защитить клуб «Старт».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1981
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1981 году